TM, Tm, ™, tm, o .tm puede referirse a:

 Tm es símbolo del elemento químico de la tabla periódica tulio.
 *  Tm  temperatura de fusión del ADN, en la cual las doble hebras de ADN se separan en solución en dos hebras completamente independientes.
 ™ del inglés, trademark, marca registrada.
 Tm son las siglas de TransMilenio sistema de transporte masivo de Bogotá.
 Tm es Tonelada métrica.
 Dominio superior geográfico .tm propiedad de Turkmenistán.
 TM son las siglas de tecnólogo médico, profesión del área de la salud cuya principal función es realizar exámenes y/o tratamientos en sus distintas especialidades, como: oftalmología; otorrinofaringología; bioanálisis clínico, inmunohematología y banco de sangre; imagenología y radioterapia; y morfocitodiagnóstico. Generalmente suelen caracterizarse por vestir uniforme clínico de color burdeos.